Chiva steht für:
 Chiva (Transportmittel), Verkehrsmittel in manchen lateinamerikanischen Ländern
 Chiva (Valencia), Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien
 Isac Chiva (1925–2012), französischer Sozialanthropologe

CHIVA steht für:
 CHIVA, eine Methode zur Behandlung von Krampfadern

Siehe auch:
 Xiva, Stadt in Usbekistan
 Shiva (Begriffsklärung)
 Chivas